George Lambert (1700–1765) – angielski malarz
 George Washington Lambert (1873–1930) – australijski malarz
 George Lambert (1928–2012) – amerykański pięcioboista nowoczesny, medalista olimpijski